Келли Линч (; род. 31 января 1959, Миннесота, США) — американская актриса.

Биография 
Родилась 31 января 1959 года в Голден-Валли, в семье, связанной с шоу-бизнесом, и уже в четыре года начала играть в театре. В юности Келли занималась танцами и посещала занятия в местном театре, где училась на режиссёра. Перебравшись в Нью-Йорк, девушка продолжила обучение театральному искусству. Однажды её остановили на улице и предложили стать моделью. Благодаря новой работе Келли в 1983 году дебютировала в кино в фильме «Портфолио».

Личная жизнь 
В 1992 году Келли вышла замуж за писателя Митча Глейзера. 
У них есть дочь Шайн, 1985 г.р., от прежних отношений Линч.

Фильмография

Примечания

Ссылки